Sunnyside kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sunnyside (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Sunnyside (ort i USA, Georgia), Ware County, 
 Sunnyside (ort i USA, Kalifornien), Fresno County, 
 Sunnyside (ort i USA, Utah), Carbon County, 
 Sunnyside (ort i USA, Oregon), Clackamas County, 
 Sunnyside, Washington, ort, Yakima County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar